Die Saison 2008/09 war die 13. Saison der 2. Bundesliga im Hallenhockey der Herren.

Abschlusstabelle 
Legende:

Aufstieg 
Aus der Regionalliga stiegen auf: Hamburger Polo Club (Nord), Cöthener HC 02 (Ost), Limburger HC (Süd), Club Raffelberg (West).

Quellen 
 hockey.de → Bundesliga Halle 08/09

2008
Hockey 2008
Hockey 2009